« Why » qui signifie « pourquoi » en anglais peut également faire référence à :

Musique

Groupe 
 Why!, un groupe français de musique progressive, expérimentale ;
 Why?, un groupe californien d'Indie rock, Hip-Hop ;
 Why?, un groupe britannique de folk chrétien.

Album 
 Why, un album du groupe britannique Discharge sorti en 1983 ;
 Why, un mini-album de la chanteuse sud-coréenne Taeyeon sorti en 2016.

Chanson 
 Why, une chanson de Frankie Avalon sortie en 1959 ;
 Why, une chanson de Tony Sheridan sortie en 1964 ;
 Why?, une chanson du groupe Bronski Beat sortie en 1984 ;
 Why, une chanson d'Annie Lennox sortie en 1992 ;
 Why, une chanson des 3T en duo avec Michael Jackson sortie en 1996 ;
 Why, une chanson de Kato Miliyah sortie en single en 2009 ;
 Why, une chanson de Joe Jonas dans la série Jonas L. A..

Toponyme 

 Why, census-designated place américaine située en Arizona.